Stefan Thomas (* 1988) ist ein deutscher Softwareentwickler, Spezialist von Kryptowährungen und Unternehmer.

Leben und Werk 
Stefan Thomas wuchs im baden-württembergischen Sindelfingen auf. Er besuchte die Berufsakademie Stuttgart und studierte dort Wirtschaftsinformatik bis 2005. Anschließend folgte ein berufsbegleitendes Wirtschaftsstudium an der Open University, welches er 2014 mit einem Bachelor of Arts (BA) abschloss.

Thomas lebte und arbeitete 2011 in der Schweiz als Programmierer. Als Kenner von Kryptowährungen gestaltete er ein Video zur Erklärung der Kryptowährung Bitcoin. Dieses Video unter dem Titel What is Bitcoin? wurde auf Youtube veröffentlicht. Ein Anhänger dieser neuen Währung schenkte ihm damals über 7000 Bitcoins als Anerkennung für diese Erklärungen. Zugang und damit Kontrolle über solche virtuelle Währungen hat man nur über eine passwortgeschützte Applikation. Sein Guthaben ist in einem verschlüsselten Hardware-Datenträger, geschützt durch den sogenannten Ironkey, aufbewahrt. Bekannt wurde Thomas weil er das Passwort und damit die Verfügungsgewalt über sein bedeutendes Bitcoin-Guthaben vergessen hat. Nachdem das geschenkte Guthaben 2011 einige Tausend US-Dollar wert war, stieg dessen Wert inzwischen auf geschätzte 240 Millionen USD.

Nach seiner Tätigkeit in der Schweiz trat er 2012 der Firma Ripple Labs (früher Open Coin Inc. genannt) bei, einem Jungunternehmen, welches die virtuelle Währung XRP als Alternative zu Bitcoin entwickelt hat. Dort war er bis 2018 Chief Technology Officer (CTO).

Er bezeichnet die Entwicklung des Interledger Protocols zusammen mit Evan Schwartz als seine bisher bedeutendste Leistung.

Thomas lebt in San Francisco und arbeitet seit der Gründung der Firma Coil Technologies Inc. 2018 als deren CEO.

Veröffentlichungen 
 Liz Kreutz: SF man who can't remember Bitcoin password says he's made peace with $220M loss. TV-Interview, abc7.com, (engl.), abgerufen am 18. Januar 2021.

Einzelnachweise 

Softwareentwickler
Unternehmer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1988
Mann